Hauméa peut faire référence à :

 Hauméa, déesse hawaïenne de la fertilité et de la naissance ;
 , planète naine de la ceinture de Kuiper nommée d'après elle ;
 Haumea Corona, corona sur la planète Vénus de même éponyme.